Каракесек ():
Каракесек (аргыны) — подразделение племени аргын в Среднем жузе.
Каракесек (алимулы) — потомки Алимулы в Младшем жузе.
Каракесек (Ичкилик) — подрод Кесек в Ичкилике.